JASON — grupo independente de cientistas que assessora o governo dos Estados Unidos
 Jason (navio) — navio baleeiro norueguês constrúido em 1881 em Rødsverven

Desambiguação